Reijo Mikkolainen, finski hokejist, * 14. maj 1964, Pirkkala, Finska.

Mikkolainen je v finski ligi igral za klube Tappara Tampere, TPS Turku, Kiekko-67 Turku in Ilves Tampere. V svoji karieri je osvojil sedem naslovov finskega državnega prvaka, v sezonah 1983/84, 1985/86, 1986/87, 1987/88 s klubom Tappara Tampere ter v sezonah 1989/90, 1990/91 in 1992/93 s klubom TPS Turku. S tem drži rekord po številu naslovov v finski ligi. Ob koncu kariere je igral za nemška nižjeligaša EC Peiting in River Rats Geretsried.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in treh svetovnih prvenstvih. Leta 2005 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. liga
| 81/82
|
| 28
| 9
| 7
| 16
|
| 27
|
| 3
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 17
| 1
| 4
| 5
|
| 22
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 84/85
|
| 17
| 0
| 6
| 6
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 29
| 5
| 2
| 7
|
| 6
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 19
| 16
| 35
| +28
| 26
|
| 9
| 4
| 1
| 5
| 0
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 43
| 11
| 7
| 18
|
| 18
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 1
| 5
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 88/89
|
| 43
| 16
| 21
| 37
|
| 29
|
| 8
| 1
| 6
| 7
| +3
| 18
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 89/90
|
| 43
| 15
| 17
| 32
| +18
| 21
|
| 9
| 4
| 1
| 5
| +2
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -3
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 28
| 17
| 45
| +32
| 16
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| -3
| 4
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 90/91
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 91/92
|
| 33
| 5
| 2
| 7
| -3
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 43
| 7
| 7
| 14
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 21
| 0
| 5
| 5
| +3
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 93/94
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 20
| 5
| 7
| 12
| +6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 42
| 13
| 6
| 19
| -12
| 47
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 95/96
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 95/96
|
| 15
| 2
| 0
| 2
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Peiting
| Nemška 2. liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| River Rats Geretsried
| Nemška 3. liga
| 97/98
|
| 38
| 16
| 27
| 43
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 571
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 322
| bgcolor="#7FFF00" | +63
| bgcolor="#7FFF00" | 320
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Opombe in viri

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Kiekko-67 Turku
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti EC Peiting
Hokejisti River Rats Geretsried
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih